Kísértés – film del 1942 diretto da Zoltán Farkas
Kísértés – film del 1977 diretto da Károly Esztergályos
A kísértés – episodio della serie tv del 2006 Egy rém rendes család Budapesten
A kísértés – film tv del 2007